Ześlizg w lotnictwie – zjawisko znoszenia statku powietrznego w kierunku wnętrza skrętu połączone ze zmniejszaniem wysokości lotu
 Ześlizg w narciarstwie – skośne lub prostopadłe względem osi nart przesunięcie się nart po śniegu